Obersteinbach ist der Name folgender Orte:

in Baden-Württemberg
 Obersteinbach (Waldenburg), Stadtteil und Dorf der Stadt Waldenburg, Hohenlohekreis

in Bayern
 Obersteinbach (Bad Heilbrunn), Dorf der Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Obersteinbach (Falkenberg), Weiler der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Obersteinbach (Gaißach), Weiler der Gemeinde Gaißach, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Obersteinbach (Hirschau), Dorf der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Obersteinbach (Markt Taschendorf), Pfarrdorf des Marktes Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Obersteinbach (Mengkofen), Weiler der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Obersteinbach (Nabburg), Weiler der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf
 Obersteinbach (Rauhenebrach), Kirchdorf der Gemeinde Rauhenebrach, Landkreis Hassberge
 Obersteinbach an der Haide, Dorf der Stadt Roth, Landkreis Roth
 Obersteinbach ob Gmünd, Kirchdorf der Stadt Abenberg, Landkreis Roth

in Nordrhein-Westfalen
 Obersteinbach (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Asselborn von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Obersteinbach (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis

in Sachsen
 Obersteinbach (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen
 Obersteinbach (Penig), Ortsteil der Stadt Penig, Landkreis Mittelsachsen

in Österreich
 Obersteinbach (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil der Gemeinde Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Obersteinbach (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen bei Grieskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

in Frankreich
 Obersteinbach (Bas-Rhin), Gemeinde im  Département Bas-Rhin

Siehe auch:
 Obersteinach
 Obersteinebach (Begriffsklärung)